James Douglas McElmury dit Jim McElmury (né le  à Saint-Paul, dans l'état du Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur. Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1972 à Sapporo, il remporte la médaille d'argent.

Statistiques en carrière

En club 

| 1966-1967 || Frank Kellogg High ||  || || || || || || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Beavers de Bemidji State || NAIA || || || || || || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Beavers de Bemidji State || NAIA || || || || || || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Beavers de Bemidji State || NAIA || || || || || || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || États-Unis || International || 12 || 2 || 2 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Beavers de Bemidji State || NAIA || 12 || 5 || 5 || 10 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || États-Unis || International || 21 || 4 || 0 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || États-Unis || International || 53 || 17 || 14 || 31 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Barons de Cleveland || LAH || 15 || 2 || 2 || 4 || 4 || 6 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 1972-1973 || North Stars du Minnesota || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Barons de ClevelandBarons de Jacksonville || LAH || 69 || 4 || 23 || 27 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Buckaroos de Portland || WHL || 76 || 8 || 23 || 31 || 46 || 10 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
| 1974-1975 || Scouts de Kansas City || LNH || 78 || 5 || 17 || 22 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Scouts de Kansas City || LNH || 38 || 2 || 6 || 8 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Indians de Springfield || LAH || 36 || 4 || 12 || 16 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Rockies du Colorado || LNH || 55 || 7 || 23 || 30 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Reds de Rhode Island || LAH || 24 || 3 || 13 || 16 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Rockies du Colorado || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Gulls de Hampton || LAH || 11 || 1 || 7 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Roadrunners de Phoenix || LCH || 12 || 0 || 3 || 3 || 8 || - || - || - || - || -

| 180 || 14 || 47 || 61 || 49 || - || - || - || - || -

Internationales 

| 1970 ||align="left"|  ||valign="left"| Championnat du monde || || || || || ||align="left"|  du Groupe B
|-
| 1971 ||align="left"|  États-Unis ||valign="left"| Championnat du monde || 10 || 2 || 0 || 2 || 2 ||align="left"|  de l'élite
|-
| 1972 ||align="left"|  États-Unis ||align="left"| Jeux olympiques || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1977 ||align="left"|  États-Unis ||valign="left"| Championnat du monde || || || || || ||align="left"|  de l'élite

Palmarès 
  Médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sapporo en 1972

Références 

Naissance en octobre 1949
Naissance à Saint Paul (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Médaillé d'argent olympique américain
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Scouts de Kansas City
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Barons de Jacksonville
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Gulls de Hampton
Joueur des Buckaroos de Portland
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LCH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Beavers de Bemidji State
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché